Ильбарс-хан II (год рождения неизвестен — 1740) — хивинский хан (1728—1740) из династии Шибанидов, преемник хана Шергази, сын Шахнияз-хана.

Политическая деятельность 
Узбекский эмир Ишмухаммед под влиянием Абилхаира назначил Ильбарс-хана правителем Хивы. В 1737 году поддержал бухарского хана Абулфейз-хана в борьбе против сына Надир-шаха Афшара, Ризакули-хана и тот не смог захватить Бухару.

В период правления Ильбарс-хана Хивинское ханство при посредничестве Абилхаира и султанов Младшего жуза установило торговые связи с Россией, несколько раз были отправлены дипломатические посольства в Орскую крепость.

Гибель 

В 1740 году Ильбарс-хан сражался против войск Надир-шаха, предпринявшего ряд военных походов в Среднюю Азию. Потерпел поражение в битве при Питняке. Осенью 1740 года был убит вместе с 20 другими влиятельными правителями Хорезма. Позднее потомки Ильбарс-хана откочевали из Хивы на северо-восток Приаралья. Надир-шах поставил ханом Хорезма, представителя одного из бухарских аштарханидов — Тахирхана.

Примечания

Литература 
 Šir-Moḥammad Mirāb Munes and Moḥammad-Reżā Mirāb Āgahi, Ferdaws al-eqbāl, ed., tr., and annotated by Yuri Bregel as Firdaws al-iqbal: History of Khorezm, 2 vols., Leiden, 1988-99
 Ильбарс-хан (1728—1740) // Мунис и Агахи. Райский сад счастья. Директ-медиа. , 2010. С. 24.

Правители Хорезма
Шибаниды
Персоналии:Хивинское ханство